Mistrzostwa Świata w Curlingu Mężczyzn 2017 rozegrane zostały między 1 a 9 kwietnia 2017 w kanadyjskim Edmonton.

Złote medale zdobyli Kanadyjczycy (Brad Gushue), w finale pokonując 4:2 reprezentację Szwecji (Niklas Edin). Trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy (Peter de Cruz), którzy zwyciężyli wynikiem 7:5 nad Amerykanami (John Shuster).

Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Jeden zespół ze strefy Ameryki
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku
 
 
 Siedem zespołów z Mistrzostw Europy

Reprezentacje 

pogrubieniem oznaczono skipów.

Round Robin

Sesja 1. 
1 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 2. 
1 kwietnia 2017; 19:00

Sesja 3. 
2 kwietnia 2017; 9:00

Sesja 4. 
2 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 5. 
2 kwietnia 2017; 19:00

Sesja 6. 
3 kwietnia 2017; 9:00

Sesja 7. 
3 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 8. 
3 kwietnia 2017; 19:00

Sesja 9. 
4 kwietnia 2017; 9:00

Sesja 10. 
4 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 11. 
4 kwietnia 2017; 19:00

Sesja 12. 
5 kwietnia 2017; 9:00

Sesja 13. 
5 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 14. 
5 kwietnia 2017; 19:00

Sesja 15. 
6 kwietnia 2017; 9:00

Sesja 16. 
6 kwietnia 2017; 14:00

Sesja 17. 
6 kwietnia 2017; 19:00

Play-off

1-2 
7 kwietnia 2017; 19:00

3-4 
8 kwietnia 2017; 14:00

Półfinał 
8 kwietnia 2017; 19:00

Mały finał 
9 kwietnia 2017; 12:00

Finał 
9 kwietnia 2017; 18:00

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 

2017
2017 w curlingu
2017 w Kanadzie
Sport w Edmonton
Curling w Kanadzie